Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Franco Agamenone ha sconfitto Sebastián Báez con il punteggio di 7–5, 6–2.

Teste di serie 

  Sebastián Báez (finale)
  Frederico Ferreira Silva (primo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Dmitrij Popko (quarti di finale, ritirato)

  Jay Clarke (primo turno) 
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno) 
  Constant Lestienne (primo turno) 
  Tristan Lamasine (secondo turno)

Qualificati 

  Ivan Gakhov (primo turno)
  Georgii Kravchenko (secondo turno)

  Alex Rybakov (secondo turno) 
  Clément Tabur (primo turno)

Wildcard 

  Illya Beloborodko (primo turno)
  Oleksii Krutykh (quarti di finale)

  Richard Zusman (primo turno)

Alternate 

  Alessandro Bega (primo turno)

  Ergi Kırkın (semifinale)

Ranking Protetto 

  Joris De Loore (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Kyiv Open 2021